Ling kan som auktorsförkortning betyda:

 Yong Ling
 Yong Yuan Ling

Robotskapade auktorsförkortningar